Недви́говка — хутор в Мясниковском районе Ростовской области.

Является административным центром Недвиговского сельского поселения.

История 

Недвиговка впервые упоминается в 1793 году как слобода украинских переселенцев. С 1850 года она становится хутором, приписанным к юрту Гниловской станицы, куда начинают селиться казаки, «коих в 1859 году было 47 дворов». Район хутора оказывается в центре русско-турецких войн — об этом свидетельствуют остатки боевых редутов, построенных в конце XVII — начале XVIII веков, и оборонительный ров. Частично сохранились старинные усадебные ансамбли, сохранившие традиционные черты донской архитектуры: с крытыми камышом куренями, хозяйственными постройками, интерьером и оградой. В центре Недвиговки — храм Успения Богородицы (начало XX века), выстроенный в стиле модерн. С 1993 года Недвиговке присваивается почетный титул «Казачья гжельница».

На территории Недвиговки находится один из интереснейших в нашей стране археологических памятников античной цивилизации, самого северного древнегреческого поселения — Танаиса, которое в настоящее время является составной часть археологического музея-заповедника «Танаис».

Происхождение названия 

Название хутора местные предания связывают с далекой эпохой XVII века, с именем Петра I. Здесь был поставлен казачий заслон, прикрывавший от турок южные рубежи важной в стратегическом отношении дельты. Приказ заслону был краток: «не двигаться!» Отсюда и название хутора. Другая версия связывает его с первопоселенцем этих мест, запорожским казаком Недвигой.

География 
Хутор расположен на правом берегу реки Мёртвый Донец (рукав Дона).

В западной части хутора находится большое, свободное от построек пространство, которое окружено с трех сторон глубоким рвом. На разных участках этой территории видны открытые археологами остатки оборонительных стен, башен, улиц, подвалов. Всё это является руинами древнего города Танаис.

Расстояния до ближайших населённых пунктов

Население

Известные люди 
Здесь родился Ченцов, Иван Дмитриевич (1885—1937) — советский политический и государственный деятель.

Достопримечательности 
В черте хутора Недвиговка располагается редкостный по разнообразию и уникальности историко-археологический ансамбль «Танаис».

В западной части хутора хорошо видны боевые редуты той эпохи, а на левом берегу Мертвого Донца археологи обнаружили остатки крепости «Лютик». 

В окрестностях — урочище Каменная Балка — памятник природы. Здесь же находятся памятники археологии — стоянки людей верхнего палеолита. Памятники комплекса стоянок и местонахождений Каменная Балка относятся к каменнобалковской культуре.

В 2011 году недалеко от хутора найдено 5 погребений эпохи ранней, средней и поздней бронзы.

Церковь Успения Богородицы 

Церковь является образцом краснокирпичной эклектики. В её архитектуре имеются как элементы древнерусского зодчества, так и модерна (в частности, большие полуциркульные оконные проёмы трапезной). Здание имеет крестообразный вид, пять луковичных куполов с шатровым покрытием отличаются строгой пропорциональностью. Колокольня непосредственно пристроена к зданию церкви и находится у её западного входа

Донской военно-исторический музей 
Донской музей военной истории был создан в 2006 году для ознакомления посетителей с историей армии России и ее роли в жизни государства. В хуторе Недвиговка построен макет старинной крепости. В музее представлено большое количество стрелкового оружия, автомобильной техники, танков и других экспонатов, связанных с военной историей Донского края. Музей проводит реконструкции событий Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, времен татаро-монгольского нашествия и др.

Сотрудники музея снимают историко-публицистические фильмы. К ним относятся: «Февраль 43. Освобождение Ростова», «Прорыв Миус-фронта», «Щит и Меч Отечества» и др.

Транспорт 
В Недвиговке находятся три остановки электропоезда «Ростов-на-Дону—Таганрог»: Мартыново, Недвиговка, Танаис. Помимо этого через хутор проходят три автобусных маршрута: № 458 «Ростов-на-Дону—Щедрый», №455 «Ростов-на-Дону—Синявское», №5 «Чалтырь—Щедрый».

В массовой культуре 
В посёлке Недвиговка разворачивается действие художественного фильма «Мифы моего детства» (2005). В нём так же снимались отдельные эпизоды телесериала «Хождение по мукам».

См. также 
 Мёртвый Донец

Примечания

Ссылки 
 
 Сокольский Э. Окраины античного города: исторические памятники хутора Недвиговка // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2014

Населённые пункты Мясниковского района